Convenció Nacional, govern de França entre 1792 i 1795 
 Guerra de la Convenció, conflicte bèl·lic entre el Regne d'Espanya i la República Francesa (1793 - 1795) 
 Convenció de Filadèlfia (1787), reunions per a resoldre els problemes de govern dels Estats Units d'Amèrica
 Convenció X, sistema utilitzat per escriure esperanto
 Partits polítics: 
 Convenció Panafricana Sankarista, partit polític de Burkina Faso
 Partit de la Convenció Democràtica Reang, partit polític de l'Índia, que representa a l'ètnia bru o reang 
 Convenció Republicana dels Pobles d'Espanya, partit polític d'Espanya fundat el 1977 
 Convenció de Forces Democràtiques, aliança política de Burkina Faso
 Convenció Republicana d'Aragó, federació de la Convenció Republicana dels Pobles d'Espanya (CRPE) en Aragó (Espanya)
 Convenció Democràtica Romanesa, coalició política de Romania formada de cara a les eleccions legislatives romaneses
 Tractats internacionals: 
 Convenció de Bloemfontein, pel que Gran Bretanya reconeixia la sobirania de bòers i europeus sobre els rius Orange i Vaal
 Convenció Europea de Drets Humans, tractat internacional per a protegir els drets humans i les llibertats fonamentals 
 Convenció de Ginebra, tractats internacionals signats a Ginebra, entre 1864 i 1949 amb la finalitat de minimitzar els efectes de la guerra sobre soldats i civils 
 Convenció de Pequín, tres tractats desiguals signats entre la Xina el Regne Unit, França, i Rússia 
 Convenció de Ramsar, tractat internacional per a la conservació i l'ús sostenible de les zones humides
 Convenció de Viena, diverses reunions
 Convenció Anglorussa (1907), acord entre Rússia i Gran Bretanya referent a Pèrsia, Afganistan i Tibet
 Convenció de Barcelona, conveni signat el 1976 i ampliat el 1995 amb l'objectiu de protegir llocs marins d'àmbit mediterrani 
 Convenció sobre els drets de l'infant, tractat internacional que estableix els drets civils, polítics, econòmics, socials dels infants
 Convenció de Sand River, acord entre la Gran Bretanya i els bòers del Transvaal
 Convenció del Metre, tractat signat el 1875 a París per 17 estats amb el propòsit d'establir una autoritat mundial en el camp de la metrologia